Bigorno est une commune française en Haute-Corse ;
 Bigorno peut désigner l'ancienne piève de Bigorno ou Costiera.
 Bigorno est un col de Haute-Corse, entre Nebbio et vallée du Golo ;